Le gambit Manoury est un gambit du jeu de dames qui porte le nom de Pierre Manoury, joueur et grand vulgarisateur du jeu au .

Principe 

Après généralement le sacrifice de plusieurs pièces, suit l'attaque d'un pion adverse. D'une part cette attaque menace de rafler par deux chemins différents et, d'autre part, le pion attaqué ne peut pas fuir sans permettre une autre rafle.

En compétition 

Iser Kouperman, multiple champion du monde, plaça ce triple gambit en partie. Cette fois le pion attaqué ne peut pas fuir à cause d'une menace de combinaison.

Bibliographie 
 .
 .

Notes et références 

 
Manoury